Simonov SKS – Samozaryadniy Karabin sistemi Simonova (russo: Самозарядный карабин системы Симонова), carabina semi-automatica
SKS – Savez komunista Srbije, partito serbo

Codici 
 SKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vojens (Danimarca)